

Patronyme 
 Famille Giret, famille française subsistante, originaire du Languedoc - dont :
 Antoine Giret (né en 1978), pilote français de char à voile ;
 Vincent Giret (né en 1961), journaliste politique français.

 Françoise Giret (1929-2003), actrice française.